Johan Koren henviser til blandt andre:

 Johan Koren (zoolog) (1809–1885) – norsk zoolog og læge
 Johan Koren (officer) (1828–1909) – norsk marineofficer og statsråd
 Johan Koren (polarforsker) (1879–1919) – norsk polarforsker